Михаил Матвеевич Боре́сков (, Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург) — русский военный инженер в области минного дела, военной электротехники и аэронавтики, Инженер-генерал-лейтенант.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Отец — надворный советник Матвей Матвеевич Боресков (30.08.1803—25.06.1848), мать — Анна Михайловна (1810—1863).

В 1849 году окончил Главное инженерное училище в Петербурге. Участвовал в Венгерском походе 1849 года. В 1850 году по собственному желанию, направлен в действующую армию в составе 5-го сапёрного батальона.

Во время Крымской войны занимался установкой минных заграждений в устьях Дуная, Буга, в Днепровском лимане и проводил взрывные работы по разрушению дунайских крепостей Измаила и Килии. С 1865 года — командир Динабургского инженерного арсенала, с 1871 года — командир 3-го понтонного батальона.

Во время русско-турецкой войны 1877—78 Боресков, заведуя минной частью армии, организовал установку минных заграждений на Дунае и под огнём неприятеля руководил устройством первых минных заграждений в нижней части Мачинского рукава, за что награждён золотым оружием «За храбрость»; устраивал минные заграждения между Систовом и Вардиным, между островом Мечкой и обоими берегами Дуная и руководил разрушением крепости Виддин.

 чины
Инженер-прапорщик (Выс. пр. 26 мая 1849), капитан за труды по углублению взрывами фарватера Очаковского лимана и проведению кораблей «Цесаревич» и «Синоп» из Николаева в море (Выс. пр. 1858), подполковник с 1862, полковник с 1867, генерал-майор на основании Манифеста 1762 г. со ст. 15 июня 1877 (Выс. пр. 16 февраля 1877), генерал-лейтенант с 1886 года.

Научные достижения 
Боресков — один из организаторов и преподаватель Минного офицерского класса в Кронштадте и Военно-электротехнической школы в Петербурге. Разработал способы углубления взрывами портов, фарватеров рек и лиманов. Руководил работами по взрывному углублению корабельного канала Днепровского лимана (1858), бара гаваней невского фарватера (1860), углублению гаваней Кронштадта, Керчи, Николаева и др. (1860-63). Его метод расчёта зарядов (т. н. формулу Борескова) применяют при образовании взрывами выемок и набросных плотин.

Первым обнаружил явление кумуляции (1864), предложил способ прочистки засорённых трубопроводов взрывами зарядов пороха в них, успешно осуществив его для прочистки чугунной трубы доков Крест-канала в Кронштадте.

С 1880 года — помощник заведующего, с 1886 — заведующий техническим гальваническим заведением (с 1891 года — электротехническое ведомство). Внёс большой вклад в развитие отечественной электротехники.

В 1884 году он был назначен председателем «комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям». Боресков занимался формированием воздухоплавательных команд, лично ездил во Францию, где совершил несколько полетов и приобрел для России 2 шара «Орел» и «Сокол».

Также способствовал созданию первых отечественных подводных лодок (лодка Джевецкого).

М. М. Боресков был почётным членом Электротехнического, Русского физико-химического и Русского технического обществ.

Умер  года. Похоронен на Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге.

Сочинения 
 О подводных фугасах, употребленных на Дунае в 1854 году // «Инженерный журнал». — 1857. — № 1.
 Об углублении взрывами фарватеров рек и лимано // «Инженерный журнал». — 1859. — № 3.
 Применение пороховых взрывов к прочистке металлических труб // «Инженерный журнал». — 1865. — № 1.
 Минное дело на Дунае в 1877 и 1878 гг. // «Инженерный журнал». — 1884. — № 8.
 Опыт руководства по минному искусству. Вып. 1-7. — : тип. Деп. уделов, 1869—1872.
 Руководство по минному искусству в применении его к подводным оборонительным минам и гидротехническим работам. — : тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. — [4], VIII, 336 с., 21 л. черт.

Семья 
Жена, Анна Ивановна, умерла  1902 года. У них было пять детей: полковник Константин Михайлович, подполковник Михаил Михайлович, капитан Евгений Михайлович (1866—1901). Константин Михайлович был одним из первых военных авиаторов России, так же, как и отец, закончил службу генералом; внук — Георгий Константинович — академик, Герой  Социалистического  Труда, основатель и бессменный руководитель (до 1984 года) института катализа в составе Сибирского отделения Академии наук СССР.

Примечания

Литература 
 Александров, Исторический очерк подводных оборонительных мин, там же, 1897, № 8; 
 ,
 ,
 Материалы к истории Минного офицерского класса и школы / [под ред. Е. П. Тверитинова]. — , 1899; 
 Иволгин А. И. Минно-подрывные средства, их развитие и применение. — , 1949; 
 Краткий исторический очерк технического гальванического заведения // «Инженерный журнал». — 1869. — № 12; 
 Кубалов Б. Пути развития взрывного дела в СССР. — , 1948; 
 Тавризов В. М. Взрывное дноуглубление. — , 1949; 
 Шнейберг Я. А. Михаил Матвеевич Боресков (1829—1898). — —, 1951 (имеется список трудов В.); 
 Папоротский Л. А. О формуле Борескова // Взрывные работы. Вып. 3. — , 1956.

Выпускники Николаевского инженерного училища
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Российской империи
Инженеры по алфавиту
Инженеры Российской империи
Электротехники Российской империи
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные на Митрофаниевском кладбище